Příjmení Zítka nosí více významných osobností:

 Daniel Zítka (* 1975) – český fotbalový brankář
 Jiří Zítka (* 1953) – český fotograf
 Zdeněk Zítka (* 1960) – český vysokoškolský pedagog

Související články 
 Zítek
 Zídka